UNIS steht für:
 Uganda National Interbank Settlement, Zahlungssystem in Uganda
 Union des Nigériens Indépendants et Sympathisants, historische Partei in Niger, siehe Union unabhängiger Nigrer und Sympathisanten
 UNIS Wien, Informationsdienst der Vereinten Nationen in Wien
 University Centre in Svalbard, Universitätszentrum in Norwegen
 United Nations International School in New York

Abkürzung